Athies (Passo de Calais)
 Athies (Somme)
 Athies-sous-Laon